Дже́йсон Ро́берт Ха́рви (; , ) — американский актёр, телевизионный продюсер, писатель и актёр озвучивания.

Наиболее известен по роли в телесериале «Чудесные годы» и «Назад в будущее». Как актёр озвучивания работал над телесериалом «100 подвигов Эдди Макдауда».

Ранние годы 
Родился в Лос-Анджелесе, в семье агента по поиску талантов Марши и ритейлера Алана Харви. В начале кинокарьеры сыграл эпизодические роли в фильмах «Назад в будущее», «Большое приключение Пи-Ви», «Фрикадельки 2», «Полицейская академия 2: Их первое задание»; в последнем сезоне сериала «» (1978—1986) сыграл роль Чарли. Получил большую известность благодаря роли Уэйна Арнольда в телесериале «Чудесные годы», за свою роль занял 71-ю позицию в списке «» по версии канала VH1.

После успеха в телесериале, как гость получил приглашение в мультсериал «Лига справедливости». В эпизоде «Hawk and Dove» он озвучил младшего брата в паре героев . В двух сезона телесериала «100 подвигов Эдди Макдауда» озвучил главного героя (Эдди Макдауда). В 1993 году озвучил короля троллей в игре «».

Работал продюсером видеороликов и клипов на спортивную тематику (в частности для World Championship Wrestling). В начале 2000-х годов участвовал в ностальгических телевизионных шоу «Я люблю 80-е», «Мне нравится, что 80-е наносят ответный удар», появлялся камео в реалити-шоу «» и «Хитрость незамужней женщины».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Киноактёры США
Выпускники Университетской старшей школы в Лос-Анджелесе